Miami County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Miami County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 08000194
 Miami County Courthouse (Kansas), ID-Nr. 73000768
 Miami County Courthouse and Power Station, Ohio, ID-Nr. 75001490